Josef Paleček ist der Name folgender Personen:

* Josef Paleček (Sänger) (auch Osip Osipowitsch Paletschek; 1842–1915), tschechischer Opernsänger (Bass) 
 Josef Paleček (Politiker) (1902–1965), tschechischer Politiker 
 Josef Paleček (Illustrator) (* 1932), tschechischer Illustrator
 Josef Paleček (Eishockeyspieler) (* 1949), tschechischer Eishockeyspieler